Черномы́рдин — русская фамилия.

Известные носители 
 Черномырдин, Виктор Степанович (1938—2010) — советский и российский хозяйственный и государственный деятель.
 Черномырдина, Маргарита Алексеевна (род. 1996) — российская футболистка.

См. также 
 Черномырдинки